Alteo peut signifier :

 Altéo, forme réduite du MI 2N Altéo, un matériel roulant de la RATP ;

 Alteo, société française appartenant à un fonds de pension américain, HIG Capital, implantée à Gardanne, qui fabrique de l'alumine à partir de la bauxite (cette société est connue pour ses rejets polluants en mer Méditerranée de boues rouges contenant divers métaux lourds).

Référence